

Letteratura
Il Grinta (True Grit)  – romanzo del 1968 di Charles Portis

Cinema
Il Grinta (True Grit) – film statunitense del 1969 diretto da Henry Hathaway
Il Grinta (True Grit) – film statunitense del 2010 diretto da Joel ed Ethan Coen

Pagine correlate 
True Grit